Bondarzewia — рід грибів родини бандарцеві (Bondarzewiaceae). Назва вперше опублікована 1940 року.

Класифікація 
До роду Bondarzewia відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1940. Notes sur quelques Basidiomycètes. Revue de Mycologie. 5:3-13 — P.4

Роди грибів
Бандарцеві